trekker – abbreviazione di voortrekker, termine che indica i pionieri sudafricani
 trekker o trekkie – fan di Star Trek
 trekker – escursionista
 Street View Trekker – metodo di acquisizione immagini del servizio Google Street View di Google Maps